A categoria peso ligeiro (até 60 kg) do boxe nos Jogos Mundiais Militares de 2011 realizou-se entre 18 e 23 de julho de 2011 no CIAMPA.

Medalhistas

Resultados 

¹ - Desqualificação

² - Luta interrompida por lesão

3 - Luta interrompida por decisão do árbitro

4 - Decisão dos juízes

Eventos do boxe nos Jogos Mundiais Militares de 2011